

Codici 
 NDU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Rundu (Namibia)

Geografia
 Ndu – comune del Camerun nel dipartimento di Donga-Mantung